Шнур:

 Шнур — тонкая верёвка или тесьма.
 Шнур — тонкий кабель, предназначенный для гибкой, подвижной проводки.
 Шнур — детонационный шнур.
 Шнур — огнепроводный, запальный, бикфордов шнур.

Фамилия (псевдоним) 
 Шнур, Вольфганг (1944—2016) — немецкий политик эпохи объединения Германии.
 Шнур — псевдоним российского музыканта С. В. Шнурова, лидера групп «Ленинград» и «Рубль».

См. также 
 Шнурок